Plusieurs combats ont eu lieu à Farsia :
 Les escarmouches de Farsia, Dcheira, Haouza et Mahbès en 1975
 la bataille de Farsia en février 1987
 la bataille de Farsia en novembre 1987